Tanandava (Sava), plaats in het noorden van Madagaskar
 Tanandava (Androy), plaats in het zuiden van Madagaskar
 Tanandava Sud, plaats in het uiterste zuidoosten van Madagaskar